UPDATE — оператор языка SQL, позволяющий обновить значения в заданных столбцах таблицы.

Синтаксис 
UPDATE [top(x)] <объект> 
SET <присваивание1 [, присваивание2, ...]> 
[WHERE <условие>];

 top(x) — команда выполнится только х раз
 <объект> — объект, над которым выполняется действие (таблица или представление)
 <присваивание> — присваивание, которое будет выполняться при каждом выполнении условия <условие>, или для каждой записи, если отсутствует раздел where
 <условие> — условие выполнения команды
 SET — после ключевого слова должен идти список полей таблицы, которые будут обновлены и непосредственно сами новые значения в виде
 имя поля="значение"

Примеры 
UPDATE tbl_books SET price = 0 WHERE quantity = 0;

UPDATE PersonalInfo SET street = 'Лизюкова', city = 'Воронеж' WHERE name = 'Котёнок';

UPDATE temp a SET
    deptno = (SELECT deptno FROM dept WHERE loc = 'BOSTON'),
    (sal, comm) = (
        SELECT 1.1*AVG(sal), 1.5*AVG(comm)
        FROM temp b
        WHERE a.deptno = b.deptno
        )
    WHERE deptno IN (SELECT deptno FROM dept WHERE loc = 'DALLAS' OR loc = 'DETROIT');

В последнем выражении выполняются следующие операции:
 Модифицируются только те служащие, которые работают в Dallas или Detroit
 Устанавливается значение колонки deptno в значение такое же, как и у служащих из Бостона
 Устанавливается жалованье каждого служащего в 1.1 раз больше среднего жалованья всего отдела
 Устанавливаются комиссионные каждого служащего в 1.5 раза больше средних комиссионных всего отдела.

См. также 
 Инъекция SQL
 INSERT
 DELETE

Ключевые слова SQL
Статьи с примерами кода SQL